Microlestes är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Schmidt-goebel 1846. Microlestes ingår i familjen jordlöpare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Jordlöpare
Microlestes